Остроушко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Остроушко, Артём Алексеевич (род. 1974) — украинский хоккеист.
 
 Остроушко, Владислав Владимирович (род. 1986) — украинский гандболист.
 Остроушко, Вячеслав Валерьевич (род. 1975) — украинский футболист.
 Остроушко, Леонид Константинович (1936—2019) — советский футболист, казахстанский тренер.

Примечания